Forever Love est une chanson d'Ami Suzuki sorti en 2004.
Forever Love est une chanson de Cute sorti en 2008.